Пьяченца — неоднозначное понятие:

 Пьяченца — город в Италии.
 Пьяченца — провинция в Италии.
 «Пьяченца» (Piacenza Calcio SpA) — итальянский футбольный клуб из города Пьяченца.
 Пьяченца, Мауро (род. 1944) — итальянский прелат Римско-католической церкви и ватиканский куриальный сановник.

См. также 
 Пьяченца-д'Адидже — коммуна в Италии, регион Венето
 Пармское герцогство (Герцогство Парма, Пьяченца и Гвасталла) — одно из итальянских государств, существовавшее с 1545 по 1859 годы